Tsu (stad), een havenstad aan de Grote Oceaan en de hoofdstad van de prefectuur Mie in Japan
 ツ, een teken uit het Japanse katakana-schrift